Лист је део биљке.

Лист може да се односи и на:
 синоним за новине
 Лист (нога), део ноге
 Лист (риба), врста рибе
 Лист (Зилт), општина у Немачкој
 Франц Лист, мађарски пијаниста